Carla Rebecchi,  jugadora argentina de hockey sobre césped
 Toadfish Rebecchi, personaje ficticio de la serie de televisión australiana Neighbours
 Stonefish Rebecchi, personaje ficticio de la serie de televisión australiana Neighbours
 Nell Rebecchi, personaje ficticio de la serie de televisión australiana Neighbours